Dongwang bezeichnet:

 Dongwang (Dingzhou) (东旺镇), Großgemeinde der Stadt Dingzhou in der chinesischen Provinz Hebei
 Dongwang (Ningjin) (东汪镇), Großgemeinde im Kreis Ningjin in der chinesischen Provinz Hebei
 Dongwang (Xingtai) (东汪镇), Großgemeinde im Kreis Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei
 Dongwang (Xinle) (东王镇), Großgemeinde der Stadt Xinle in der chinesischen Provinz Hebei
 Dongwang (Luodian) (董王乡), Gemeinde im Kreis Luodian in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dongwang (Quyang) (东旺乡), Gemeinde im Kreis Quyang in der chinesischen Provinz Hebei
 Dongwang (Shangri-La) (东旺乡), Gemeinde der Stadt Shangri-La in der chinesischen Provinz Yunnan